Chinese glansfazant
 Himalayaglansfazant
 Sclaters glansfazant